Joy Williams puede hacer referencia a:

Joy Williams (n. 1944), escritora estadounidense;
Joy Williams (n. 1983), yudoca neozelandesa.